Brettl (obd. dim. zu Brett) steht für:

 Brettl (Gemeinde Gaming), Ortschaft und Katastralgemeinde in Niederösterreich
 eine Felsformation als Naturdenkmal auf der Route des Klettersteiges Norissteig in der Fränkischen Schweiz
 ein Kabarett (z. B. Frankfurter Brettl, Überbrettl)

Siehe auch
 Brettel, Bretel